Bogenschütze steht für
 Bogenschütze, mit Pfeil und Bogen schießende Person
 Der Bogenschütze, Roman von Bernard Cornwell 
 Der grüne Bogenschütze (Roman), Roman von Edgar Wallace (1923)
 Der grüne Bogenschütze (Film), deutscher Spielfilm (1961) nach Edgar Wallace

Siehe auch:
 Bogenschützen, Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner aus dem Jahr 1935

 Bogenschießen